Виржинѝ Льодоая̀н () е френска актриса, родена на 15 ноември 1976 г. в Париж.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Френски актриси
Деца актьори
Европейски филмови награди
Родени в Париж